Tokugawa (japonsky: 徳川) může být:
 šógunát Tokugawa – japonské státní zřízení v letech 1603–1867
 Tokugawa (rod) – jeden z významných rodů v Japonsku
 Iejasu Tokugawa (1543–1616) – nejznámější člen rodu Tokugawa a zakladatel stejnojmenného šógunátu
 Tokčchon – korejské město nazývané Tokugawa během japonské okupace Koreje v letech 1910–1945